Eugenio Mauricio de Saboya-Carignano (Chambéry, Saboya, 2 de marzo de 1635-Unna, Westfalia, 6 de junio de 1673), fue conde de Saboya-Soissons, un general francés y padre del Príncipe Eugenio.

Familia 
Eugenio Mauricio de Saboya-Carignano había nacido en Chambéry, Saboya, Él fue hijo del príncipe de Carignano y de Maria de Soissons.
Su abuelo era Carlos Manuel I de Saboya y Catalina Micaela de Austria, esta a su vez hija de Felipe II de España e Isabel de Valois, siendo esta hija de Enrique II de Francia y Catalina de Médici.

Matrimonio e hijos 
Él contrajo matrimonio el 21 de febrero de 1657 con Olimpia Mancini (1638-1708), una sobrina del cardenal Julio Mazarino, hija de Michele Mancini y Geronima Mazarini.

Sus hijos fueron:
 Luis Tomás (1657-1702), conde de Soissons. abuelo de Eugenio Juan de Saboya.
 Felipe (1659-1693), abad.
 Luis Julio (1660-1683), asesinado en la batalla de Petronell en contra de los turcos otomanos.
 Manuel Filiberto (1662-1676), conde de Dreux. 
 Eugenio (1663-1736), general en el ejército imperial.
 María-Juana (1665-1705), lady de Soissons.
 Luisa Filiberta (1667-1726), lady de Carignano.
 Francisca (1668-1671), lady de Dreux.

Vida y carrera 
Él obtuvo altos cargos militares debido a la influencia de su esposa. El desempeñó un rol importante en la derrota de los ejércitos españoles en la batalla de las Dunas en 1658, tomó parte en las campañas de Flandes (1667), Franco Condado (1668) y Holanda (1672) y fue presentado como embajador extraordinario de Francia en la coronación de Carlos II de Inglaterra. Su esposa en cambio, tuvo una vida tumultuosa, siendo acusada incluso de envenenar a su esposo. El falleció en Unna, villa de Brandeburgo-Prusia ocupada en ese momento por Francia, en 1673.

Referencias

Enlaces externos 

separatore
{| style="margin:2 auto;" align="center" width="65%" class="toccolours itwiki_template_toc"
Precedido por:
Conde de Saboya-Soissons
Sucedido por:
|- align=center
| width=10% |Tomás Francisco
| width=13% |1656-1673
| width=10% |Luis Tomás
|}

Nacidos en Chambéry
Eugenio-Mauricio
Eugenio Mauricio
Eugenio Mauricio Saboya Carignano
Duques de Carignan